Gummizug steht für:
 Gummiband, ein meist kurzes Stück Gummi in Ringform
 ein aus Einzieh- oder Nähgummi gebildeter Ring oder eine andere längliche, flächige oder ringförmige Konstruktion in oder an einer Textilie
 ein umsponnenes Gummiseilchen, -seil, -band oder Draht, Band oder Schlauch aus Elastomer – in Form eine Schlinge, oder an den Enden befestigt, eventuell verkürzbar, einhakbar oder klemmbar – zum elastischen Zusammenziehen, Befestigen, Verzurren, Verstellen an Schuh, Kapuze, Jacke, Rucksack, Aktenmappe, Fahrradgepäckträger oder zur Kraftausübung bei Körperübungen, Handschleuder (hier jedoch meist nicht umsponnen) oder Segelflugzeugstart
 Train sur pneus, ein Zug mit luftbereiften Reisezugwagen

Vergleiche auch Bungeejumping